«Матрица: Воскрешение» () — американский научно-фантастический боевик, являющийся четвёртым в серии «Матрица». Продолжение фильма «Матрица: Революция» и первая лента в серии, созданная без участия основной творческой команды: режиссёра-сценариста Лилли Вачовски, продюсера Джоэла Сильвера, оператора Билла Поупа, монтажёра Зака Стэнберга, композитора Дона Дэвиса, художника-постановщика , специалиста по спецэффектам Джона Гаэты, художника по костюмам Ким Барретт, постановщика боевых сцен Юнь Вопхина, а также Чада Стахелски, Дэвида Литча и Гленна Босвелла в качестве каскадёров и постановщиков трюков соответственно. Лана Вачовски, которая в трёх предыдущих фильмах выступила сорежиссёром и соавтором сценария вместе с сестрой Лилли, на этот раз дебютировала в качестве единоличного режиссёра, написала сценарий совместно с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном, а также стала одним из основных продюсеров, наряду с Джеймсом Мактигом и Грантом Хиллом. К ролям из предыдущих фильмов вернулись Киану Ривз, Керри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит и Ламбер Вильсон; остальные роли исполнили Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис и другие актёры.

Фильм произведён компаниями Village Roadshow Pictures и Venus Castina Productions и вышел в американский кинопрокат 22 декабря 2021 года одновременно с релизом на стриминг-сервисе HBO Max, где лента стала доступна на 31 день. Выход фильма в кинопрокат России состоялся 16 декабря 2021 года.

Сюжет 
Начало картины отсылает к вступительной сцене первого фильма: агенты гонятся за молодой Тринити (Эллен Холлман). Наблюдающие за этим Багз (Джессика Хенвик) и Сек (Тоби Онвумере) обнаруживают, что история происходит не так, как было в источниках: Тринити задерживают. Они предполагают, что это только симуляция прошлого. Агенты замечают наблюдателей. Убегая, Багз попадает в бывшую квартиру хакера Нео. Туда её приводит один из агентов, который оказывается программой Морфеус (Яхья Абдул-Матин II). Багз выводит его из Матрицы, чтобы он помог ей найти Нео.

Томас Андерсон (Киану Ривз) — всемирно известный геймдизайнер, проживающий в Сан-Франциско. В своё время он руководил разработкой трилогии видеоигр «Матрица». Ныне его фирма Deus Machina приобретена корпорацией Warner Bros. Новые владельцы распоряжаются перезапустить проект и выпустить продолжение. Томас неохотно включается в работу, его мучают видения и кошмары, словно бы мир, в котором он живёт, нереален. Он посещает психоаналитика (Нил Патрик Харрис), который выписывает ему некие синие пилюли. В любимой кофейне Simulatte (Симуляция) Томас встречает женщину по имени Тиффани (Кэрри-Энн Мосс), мать двоих детей, и знакомится с ней. Тиффани далека от мира компьютерных игр, но слышала о «Матрице» и её создателе. Они договариваются о новой встрече.

Внезапно в здании Deus Machina объявляется пожарная тревога и начинается хаос. Андерсона отвлекает в сторону Морфеус и предлагает выйти из Матрицы, предложив синюю или красную пилюли. Андерсон отказывается. Он снова встречается с Тиффани, он считает, что где-то уже встречал её, и тревога только усиливается. После кофейни, Томас, перебрав алкоголя, пытается спрыгнуть с крыши, чтобы удостовериться в своих способностях, но его вовремя спасает Багз. Она рассказывает Андерсону, что он находится в виртуальном мире, созданном искусственным интеллектом, в Матрице. На самом деле его зовут Нео и у него есть предназначение — спасти порабощённое Машинами человечество. Багз показывает силуэт белого кролика на плече и предлагает выбраться из плена. Нео соглашается и его извлекают из капсулы, в которой он лежал подключенный к Матрице, и переносят на корабль повстанцев Мнемозина (Mnemosyne). Командир корабля Багз знакомит Нео с командой и рассказывает предысторию. Со времени последней версии Матрицы, той где Нео спас жителей Зиона, прошло 60 лет. После смерти Нео его тело было реанимировано и сохранено Машинами для собственных целей, матричный код воссоздан и затем надёжно скрыт. Повстанцам стоило немалого труда найти его. Для них Нео — живая легенда.

Нео с командой возвращается в подземный город повстанцев. Им руководит состарившаяся Ниоба (Джада Пинкетт Смит), ставшая генералом армии людей. Оказывается, сам Зион всё же был разрушен, и теперь вместо него отключенные от Матрицы люди живут в новом городе — Ио. Ниоба поведала Нео, что в определённый момент у Машин возник дефицит энергии, что вылилось в невероятный доселе сценарий: в войну уже самих машин друг с другом. Использовав ситуацию, люди научились перепрограммировать некоторые машины и использовать затем в своих целях. Также повстанцам помогают искусственные существа — сентиненты, одним из которых стал Морфеус. Нео не совсем понимает, что от него требуется в этот раз, но соглашается помочь. Однако, он настаивает на том, что нужно вызволить из Матрицы и Тринити, существующую там под именем Тиффани, ведь её тоже восстановили и скрыли в Матрице. Обязательное условие: Тринити должна сама захотеть вернуться в реальный мир.

Повстанцы организуют опасную операцию по освобождению Тринити. Нео приходится противостоять армии ботов, что пришли на смену агентам из прошлых версий, и изменённому агенту Смиту (Джонатан Грофф), который уже не так опасен, а в мире новой Матрицы стал руководителем компании Deus Machina. Помогает им повзрослевшая Сати (Приянка Чопра Джонас), девочка-программа, знакомая Нео как дочь в семье Рамы Кандра, которых он встретил в третьем фильме на станции метро — точке между реальным миром и Матрицей.

В решающий момент освобождения Тринити, некто замедляет время в Матрице. Это психоаналитик Андерсона, который оказывается новым управляющим Матрицы. Аналитик объясняет Нео, что спрятал его и Тринити, так как их взаимодействие высвобождало массу энергии, так необходимой для машин, и теперь он ни в коем случае не отпустит Тринити, хотя сама она уже приняла решение выйти из Матрицы. Внезапно вмешивается агент Смит, неожиданно ставший союзником. Он останавливает Аналитика и даёт возможность паре бежать. Весь виртуальный город превращается в армию ботов. Преследователи загоняют Нео и Тринити на крышу здания. Как и прежде, Нео удаётся остановить пулемётные очереди вертолётов Матрицы, и уничтожить их. Нео пытается вспомнить свою способность летать, но безуспешно — по какой-то причине он больше ей не обладает. Спасаясь от преследователей, героям ничего не остаётся, как спрыгнуть с крыши высотки в надежде на чудо. Они стремительно падают вниз, как вдруг останавливаются — способность к полёту теперь обретает Тринити. Нео и Тринити отключаются от Матрицы и воссоединяются, наконец, в реальном мире.

В концовке Нео и Тринити снова посещают Аналитика. Издеваясь, Тринити несколько раз калечит его, но он в мгновение ока восстанавливается. Аналитик объясняет, что мир Матрицы был симуляцией внутри симуляции — его игрой ума. Нео и Тринити говорят, что отныне сами будут строить этот мир.

В сцене после титров сотрудники Deus Ex Machina на совещании обсуждают новое бизнес-направление. Один из сотрудников констатирует факты, что игры, фильмы, даже журналистика давно мертвы – миру нужно что-то реактивное и более виральное. Один из них предлагает новый гениальный бизнес-план: снимать вирусные видео с котиками, которых, как известно, все обожают. Рабочее название проекта – «Котятрица».

В ролях 

 Киану Ривз — Томас Андерсон / Нео
 Кэрри-Энн Мосс — Тиффани / Тринити
 Эллен Холлман — Эхо, молодая проекция Тринити
 Яхья Абдул-Матин II — Морфеус / агент Смит
 Джонатан Грофф — Смит
 Джессика Хенвик — Багз
 Нил Патрик Харрис — Аналитик
 Джада Пинкетт Смит — Ниоба
 Приянка Чопра Джонас — Сати
 Кристина Риччи — Гвин де Вер
 Ламбер Вильсон — Меровинген
  — Джуд
 Тоби Онвумере — Секвойя
 Макс Римельт — Шеперд
 Йошуа Гроте — FunktIøn
 Брайан Дж. Смит — Берг
 Эрендира Ибарра — Лекси
 Макс И. Соммерс — Скрос
 Л. Трей Уилсон — Ханно
  — Эллстер
  — Куиллион
  — Зен
 Фрима Аджимен — Астра
 Сабрина Штрель — Фиона
 Эндрю Ротни — Скотт
 Купер Риверс — Джи-Джей
  — Робби
 Тельма Хопкинс — Фрея
 Чад Стахелски — Чад, муж Тиффани (Тринити)
  — Брэндон, сын Тиффани
 Гейдж Чат — Донни
  — M.O.T.C
 Амадей Уайланд — агент Уайт
 Стивен Данливи — агент Джонс

Производство 

Создавая фильмы трилогии «Матрица», Вачовски рассказали, что не собираются выпускать продолжения после «Революции». Вместо этого они одобрили производство видеоигры The Matrix Online, которая была объявлена ​​официальным продолжением. В феврале 2015 года Лилли Вачовски в интервью назвала возвращение к «Матрице» «особенно отталкивающей идеей в наше время», отметив сомнительную тенденцию студий к сиквелам, перезапускам и адаптациям оригинальных материалов. Лана Вачовски, обращаясь к слухам о том, будет ли продолжение, заявила, что она ничего не слышала об этом, но полагает, что студия, возможно, заменит их на посту режиссёра.

В марте 2017 года Warner Bros. находилась на ранних стадиях разработки потенциального перезапуска франшизы и в стадии переговоров с Заком Пенном. Присоединиться к производству фильма должен был и Майкл Б. Джордан. По данным The Hollywood Reporter, ни Вачовски, ни Джоэл Сильвер не были вовлечены в это начинание, хотя студия хотела бы получить «как минимум благословение Вачовски». Пенн рассказал, что слова «перезагрузка» и «ремейк» были неточными по отношению к новому фильму, и вместо этого он интересуется просмотром историй, происходящих в уже установленной вселенной. Киану Ривз сказал, что вернется в новый фильм «Матрица» только в том случае, если Вачовски будут писать сценарий и режиссировать.

В мае 2019 года стало известно, что Чад Стахельски, который работал координатором трюков в нескольких фильмах Вачовски, в том числе в трилогии «Матрица», заявил, что сёстры участвуют в работе над новым фильмом «Матрица», хотя он не был уверен, будут ли они режиссёрами. Вскоре Стахельски опроверг свои слова, пояснив, что он «говорил гипотетически и не хотел подтверждать их участие».

Фильм был анонсирован в августе 2019 года. Сценарий написали Лана Вачовски, Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Лана Вачовски стала режиссёром. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс получили, как и в предыдущих фильмах франшизы, роли Нео и Тринити соответственно. К актёрскому составу присоединились Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис; в октябре 2019 года начались переговоры с Джадой Пинкетт-Смит. В июне 2021 года Кристина Риччи присоединилась к актёрскому составу.Также роли в фильме получили Тельма Хопкинс и . Кроме того, было объявлено о том, что в камео приняли участие Даниэл Бернхардт, вернувшийся к образу агента Джонсона из второй ленты, и Том Харди, однако сцены с их участием не вошли в кинотеатральную версию фильма.

Съёмки начались 4 февраля 2020 года в Сан-Франциско под кодовым названием «Проект „Мороженое“» (). Также съёмки были намечены на  в Германии и в Чикаго.

Релиз 
9 сентября 2021 года состоялась мировая премьера первого трейлера фильма, в котором создатели раскрыли некоторые детали сюжета, а также показали новых персонажей. В трейлере были подтверждены и актуальные даты релиза — 22 декабря в США и 16 декабря — в России.

Изначально фильм «Матрица: Воскрешение» должен был выйти в прокат 21 мая 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 премьеру перенесли на 1 апреля 2021 года, после чего она была вновь перенесена. В итоге в американский кинопрокат фильм вышел 22 декабря 2021 года одновременно с релизом на стриминг-сервисе HBO Max, где лента стала доступна на 31 день. В российский кинопрокат фильм вышел 16 декабря 2021 года.

Отзывы 
Фильм получил смешанную реакцию критиков и преимущественно отрицательные отзывы зрителей.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes общий рейтинг критиков, оставивших 357 отзывов, составляет 63 % со средней оценкой 6,2 из 10, а общий зрительский рейтинг — 44 % со средней оценкой 2,9 из 5 на основе мнений свыше 10 тысяч пользователей сайта. На сайте Metacritic он получил от критиков среднюю оценку 63 из 100, опираясь на 57 рецензий, а средняя оценка зрителей составила 3,9 из 10 на основе 642 отзывов и более 1,1 тыс. голосов.

Мамору Осии назвал фильм возвращением к истокам «Матрицы», ближе всего к развлечению, что изначально стремились сделать Вачовски. По его словам, стиль съёмок не изменился: «Если бы не было ни Киану Ривза, ни Кэрри-Энн Мосс, он бы развалился». Хидэо Кодзима отказался считать «Матрицу: Воскрешение» сиквелом или ремейком — это не что иное, как связующее звено всей трилогии. Махиро Маэда и Кодзи Моримото, участвовавшие в создании «Аниматрицы», полагают, что экранизация в целом подходящая и демонстрирует «должную эволюцию». В 2021 году весь мир стал «пленником виртуальной реальности». 

Лоренс Фишберн сказал, что фильм вышел не совсем плохим, как ожидалось, но и не таким хорошим, как актёр надеялся. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс справились. Сожалений насчёт отсутствия в продолжении «Матрицы» у Фишберна нет.

Видеоигра (технодемо) 
К фильму вышла технодемо видеоигра The Matrix Awakens (2021).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Оригинальные фильмы HBO Max
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы Вачовски
Фильмы США 2021 года
Фильмы серии «Матрица»
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Фантастические фильмы 2021 года
Фантастические фильмы США
Фильмы-боевики 2021 года
Фильмы-боевики США
Фильмы-квадриквелы
Фильмы об играх